Klinge Pharma GmbH ist ein deutscher, mittelständischer Pharmahersteller mit Sitz in Holzkirchen (Oberbayern), der 1933 von Adolf Klinge gegründet wurde. Das Unternehmen ist auf Medikamente für den Magen-Darm-Bereich spezialisiert.

Geschichte 
Im Jahr 1933 wurde die Firma als Chemisch-pharmazeutische Fabrik A. Klinge in Berlin gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine Zweigniederlassung in München gegründet, die 1948 zur Muttergesellschaft Klinge Pharma GmbH & Co. wurde. Im Jahr 1949 siedelte die Firma nach München über.

Nach diversen Stationen (Beteiligungen / Verkäufe etc.) wurde Klinge Pharma 2014 von den Brüdern Andreas und Thomas Strüngmann erworben. Seit April 2017 befindet sich der Firmensitz der Klinge Pharma GmbH in Holzkirchen (Oberbayern). Geschäftsführer sind Thomas Strüngmann, Fabian Strüngmann und – seit 2019 – Ines Bohn.

Strategische Ausrichtung 

Strategisch ist der Indikationsbereich Magen-Darm momentan im Fokus, weitere Schwerpunkte sind in der Vorbereitung. Neben der Positionierung mit einem OTC-Markenportfolio, setzte sich das Unternehmen als Ziel, ein eigenes Rx-Sortiment (verschreibungspflichtige Arzneimittel) aufzubauen. Beim Ausbau des Portfolios im verschreibungspflichtigen Segment verfolgt Klinge Pharma die Strategie, Nischen zu besetzen.

Medikamente (Auswahl) 
 Arctuvan (Bärentraubenblätter): bei akuten, bakteriellen Harnwegsinfektionen.
 Binko (Ginkgo-Extrakt): zur Verbesserung der Durchblutung und Sauerstoffversorgung im Gehirn.
 Bronchoverde (Efeublätter-Trockenextrakt): zur Schleimlösung bei Husten.
 Carvomin (pflanzliches Arzneimittel): Verdauungstropfen zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, bei Blähungen, Völlegefühl und Krämpfen.
 Diaverde (Racecadotril): Hartkapseln gegen Durchfallerkrankungen und damit verbundenen Bauchschmerzen.
 Gelsectan (Medizinprodukt): Gegen Reizdarm-Symptome.
 Vomex A (Dimenhydrinat): Bei Übelkeit und zur Vorbeugung und Behandlung von Reisekrankheit (bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren).
 Venostasin (Rosskastanienextrakt): Zur Stärkung der Venen und Förderung der Venengesundheit.
 Utipro Plus (pflanzliches Arzneimittel): zur Vorbeugung von Blasenentzündungen.

Weblinks 

 Firmen Homepage
 Carvomin.de
 Diaverde.de
 Gelsectan.de
 Vomex.de

Einzelnachweise 

Pharmazieunternehmen
Gegründet 1933
Ehemaliges Unternehmen (Berlin)
Holzkirchen (Oberbayern)